Parroquia El Socorro puede referirse a varias localidades de Venezuela:

 El Socorro, parroquia en el estado Guárico.
 El Socorro, parroquia en el estado Trujillo.